Оле́г Миха́йлович Са́вин (24 июля 1933, Ленинградская область — 3 июля 2009, Пенза) — российский писатель, поэт,  и краевед, ;  (1979), член Союза журналистов СССР — России (с 1958), член Союза писателей СССР — России (с 1977), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993), лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова.

Биография 
Окончил среднюю школу № 2 в г. Пензе в 1950 году, историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В. Г. Белинского в 1954 году.

Работал в районной газете «Заря коммуны» Городищенского района Пензенской области, в областной газете «Пензенская правда» (1960—1970); старшим редактором литературно-драматических передач Пензенской областной студии ТВ (1971-73).

С 1992 года — заведующий отделом истории и краеведения пензенского областного литературного журнала «Сура».

Член редакционной коллегии и редакционного совета, заведующий редакцией культуры «Пензенской энциклопедии».

Произведения и работы 
Олег Михайлович Савин является автором около 50 книг историко-литературного и краеведческого жанра, в том числе:
 «Пенза литературная» (1977, 1984),
 «Незабываемые страницы» (1978, 1986),
 Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук «Литературные связи мордвы Пензенской области» (1979),
 «Ленин и Пензенский край» (1980),
 «…пишу тебе в Пензу» (Пензенская тропинка к Пушкину) (1983),
 «Страницы дружбы и братства» (1988),
 «Судьбы солдатские» (1991),
 «Дело производством прекращено» (1992),
 «Пенза музыкальная» (1994),
 «Слово об Александре Куприне» (1995),
 «Имя гордое — наровчатцы» (2003),
 «Исполняя законы России…» (2004),
 «Пензенское художественное…» (2005),
 «Императоры и губернаторы» (2006),
 «Золотые россыпи Присурья» (2007),
 «Пенза театральная» (2009).

Награды 
 Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» (2008).

Увековечение памяти 

С 5 по 8 июня 2010 года в зале абонемента пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова проходила выставка «Главное в истории — люди…», посвященная Олегу Савину. Экспозиция знакомила посетителей с книгами писателя, среди которых были «Императоры и губернаторы», «Пенза литературная», «Писатели Пензы» и другие.

23 июля 2010 года, накануне 77-летия со дня рождения Олега Савина, на стене дома по улице Попова, 8 в г. Пензе, в котором он долгое время жил и работал, была установлена мемориальная доска и проведён митинг памяти с участием вдовы Олега Савина и пензенских деятелей культуры.

Примечания

Ссылки 
 Статья о писателе на сайте онлайн-версии Энциклопедии Пензенской области
 Журнал «Сура», выпуск № 4, 2009. статья «Памяти товарища. Олег САВИН. „Жил Кудеяр-атаман…“»
 Реферат «Биография О. М. Савина (писателя)» (1996 год)
 Информация о некоторых книгах Олега Савина на сайте BIBLUS

Олег Михайлович
Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Краеведы Пензенской области
Награждённые Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза журналистов России
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Лауреаты литературной премии имени Михаила Лермонтова